

События 

 Кампания Вильгельма Завоевателя против Филиппа I Капетинга, короля Франции. Взятие Манта. Травма и тяжёлая болезнь английского короля. Вильгельм назначает своего старшего сына Роберта герцогом Нормандии, а второго сына Вильгельма — королём Англии. 9 сентября (или 7 сентября) — смерть Вильгельма I в Руане.
 Английским королём (из Нормандской династии) становится Вильгельм II Рыжий (1056—1100), второй сын Вильгельма Завоевателя.
 1087—1100 — король Англии Вильгельм II Рыжий.
 1087—1106 — герцог Нормандии Роберт III.
 Брак маркграфа Северной марки Генриха и Евпраксии Всеволодовны.
  флотов Генуи и Пизы с благословения папы римского против Махдии. Взятие и разграбление города.
 Лето — Алексей I Комнин выступил против печенегов к Адрианополю, а затем к Силистрии.
 Перенесение мощей св. Николая из Мир Ликийских в Бари.
 1087—1107 — 73-й император Японии Хорикава (1078—1107).
 1087, апрель — 1094, декабрь — годы Кандзи в Японии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1087 году
 Иоанн II Комнин — византийский император

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1087 году
 Ибрахим аз-Заркали — арабский астроном (род. ок. 1029).
 Асма бинт Шихаб, королева и соправительница Йемена.

См. также

Примечания